OPL steht als Abkürzung für:

 Òganizasyon Pèp Kap Lité (Organisation du Peuple en Lutte) die sozialdemokratische Partei von Haiti
 One Person Library, eine kleine, von einer Einzelperson gemanagte Bibliothek
 Open Programming Language, eine Programmiersprache für das Symbian Betriebssystem
 Optimization Programming Language, eine Programmiersprache zur algebraischen Modellierung, sie ist Teil von CPLEX
 Open Publication License, eine freie Lizenz für Dokumente
 Orchestre Philharmonique du Luxembourg, siehe Philharmonisches Orchester von Luxemburg
 Outer plexiform layer, eine Schicht der Netzhaut, siehe Netzhaut #Äußere plexiforme Schicht (OPL)
 eine Chipfamilie von Yamaha, siehe Yamaha YM3812
 Offene-Punkte-Liste, auch als ToDo-Liste bekannt

Abkürzung